Але́шинское сельское поселение — муниципальное образование в центральной части Дубровского района Брянской области. Центр — село Алешня.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Алешинского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Дубровского района
Сельские поселения Брянской области